JSF er et akronym, der kan henvise til flere artikler:

 F-35 Lightning II – et militærfly, der også benævnes Joint Strike Fighter.
 Java Server Faces – en præsentationsteknologi i J2EE-platformen.